Le terme dragonnier est le nom vernaculaire donné à certains arbres du genre Dracaena, à port arbustif ou arborescent.

Liste des arbres appelés « dragonnier » 

On appelle dragonniers plusieurs espèces, notamment :
 le dragonnier des Canaries - Dracaena draco (L.) L.,
 le dragonnier de Socotra - Dracaena cinnabari Balf. f.,
 le dragonnier de Madagascar - Dracaena marginata Lam.,
 le dragonnier d'Afrique tropicale - Dracaena fragrans (L.) Ker Gawl.,
 le dragonnier du Maroc - Dracaena ajgal.,
 etc.

Terminologie 
Le terme « dragonnier » désigne principalement les arbres (ou pseudo-arbres) des îles Canaries et de Socotra à cause de la résine rouge qui en était extraite, comparée au sang d'un dragon.

Pour les horticulteurs, l'appellation  « dragonnier » sans autre précision désigne l'espèce Dracaena marginata (le dragonnier de Madagascar), l'espèce de Dracaena la plus couramment utilisée comme plante d'intérieur.

Voir aussi 
 Palmier sang-dragon (Daemonorops draco (Willd.) Blume), famille des arécacées
 Sang-dragon
Sanguinaire du Canada (Sanguinaria canadensis L.), également appelée « sang-dragon », famille des papavéracées

Liliaceae (Cronquist)
Asparagaceae
Flore (nom vernaculaire)
Plante d'appartement
Nom de plante ambigu